Saint-Germier (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Saint-Germier (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Saint-Germier (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Saint-Germier (Deux-Sèvres) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes